Салия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Салия, Калистрат Зосимович (1901—1986) — грузинский ученый, картвелолог, историк.
 Салия, Виктор Дзакоевич (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.